Algemene Begraafplaats Maarssen
Begraafplaats Beeresteijn